Škoda Pick-up kan henvise til to forskellige bilmodeller:
1. generation produceret mellem 1992 og 1995, baseret på Škoda Favorit
2. generation produceret mellem 1995 og 2001, baseret på Škoda Felicia